Guaiçara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guaiçara (ort), São Paulo, 
 Guaiçara (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar